Fjeld ist der Familienname folgender Personen:

 Åge Fjeld (1922–2013), norwegischer Politiker und ehemaliger KZ-Häftling
 Andreas Nilsen Fjeld (1853–?), norwegischer Politiker
 Birger Fjeld Halvorsen (1877–1943), norwegischer Chemiker und Professor
 Eirik_Langeland_Fjeld (1853–?), norwegischer Politiker
 Eyvind Fjeld Halvorsen  (1922–2013), norwegischer Philologe und Hochschullehrer
 Øyvind Moen Fjeld (* 1988), norwegischer Skilangläufer
 Helge Fjeld (* 1964), norwegischer Fußballspieler und Torwart 
 Jonas Fjeld (* 1952), norwegischer Musiker und Sänger
 Kolbjørn Fjeld (1901–1978), norwegischer Bibliothekar und Verleger
 Kristian Fjeld (1887–1976), norwegischer Politiker und Landwirtschaftsminister
 Lars Jørgen Fjeld (* 1989), norwegischer Kunstturner
 Laura Fjeld, US-amerikanische Juristin und Politikerin
 Ruth Vatvedt Fjeld (* 1948), norwegische Linguistin und Hochschullehrerin
 Steinar Fjeld (* 1950), norwegischer Gitarrist und Sänger 
 Tholf Fjeld (1915–1998), norwegischer Widerstandskämpfer
 Tove Fjeld (* 1958), norwegischer Biologe und Hochschullehrer
 Yvonne Fjeld, siehe unter Yvonne Andersen (* 1969), norwegische Autorin und Floristin

Fjeld hat weitere Bedeutungen:
 Fjeld (Band), schwedische Popgruppe
 Fjeld, früherer Name von Elissa (Schiff)
 Fjeld Skov, ein Wald in Dänemark